Francisco Flores (1970) – atleta honduregno
Francisco Flores (1984) – atleta messicano specializzato nella marcia
Francisco Flores – calciatore honduregno
Francisco Flores Córdoba (1926-1986) – calciatore messicano
Francisco Flores Ibarra (1994) – calciatore messicano
Francisco Flores Lajusticia detto Paco Flores (1952) – calciatore spagnolo
Francisco Flores Pérez (1959) – politico salvadoregno e presidente di El Salvador dal 1999 al 2004
Francisco Flores Sequera (1990) – calciatore venezuelano
Francisco Javier Flores Gómez meglio noto come Chechu (1982)  – calciatore spagnolo
Francisco Flores (1988) – calciatore costaricano
Francisco Flores (2002) – calciatore argentino